Сен-Сіпріян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Сен-Сіпріян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сен-Сіпріян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Сен-Сіпріян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Сен-Сіпріян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот